2 miejscowości w Estonii:
 Pikkjärve – wieś w prowincji Valga, w gminie Karula.
 Pikkjärve – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Palamuse.
 Pikkjärv – jezioro w gminie Kadrina, w prowincji Virumaa Zachodnia, w Estonii.